Plaats in Indonesië
 Tumpuk (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Tumpuk (Sawoo), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Tumpuk (Tugu), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java